, une communauté non incorporée du comté de Nassau en Floride.
 Franklintown, un borough du comté de York, en Pennsylvanie.
 , ou Franklin Town, un quartier de la ville de Philadelphie, en Pennsylvanie.
 , une communauté non incorporée du comté de Jefferson en Virginie-Occidentale.